Уильям Эстли (; до 1344 — после 1370) — английский аристократ, 4-й барон Эстли примерно с 1370 года.

Биография 
Уильям Эстли был сыном Томаса, 3-го барона Эстли, и Элизабет де Бошан. Он унаследовал земли и титул отца после его смерти, которая произошла около 1370 года. Уильям женился на Джоан Уиллоуби, дочери Джона Уиллоуби, 2-го барона Уиллоуби де Эрзби, и в этом браке у него родилась только одна дочь, тоже Джоан, жена сначала Томаса Рэйли, потом — Реджинальда Грея, 3-го барона Грея из Ратина.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Эстли
Бароны Англии XIV века
Эстли